

Майлдред — місто, штат Канзас
 Майлдред — місто, штат Техас